La diciottesima edizione dei Campionati mondiali di pugilato giovanili (AIBA World Boxing Championships) si è svolta a Sofia in Bulgaria, dal 14 al 25 aprile 2014.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni
 
 

Campionati mondiali di pugilato dilettanti
Pugilato in Bulgaria
Pugilato nel 2014
Competizioni sportive a Sofia